Passerina – genere di uccelli appartenente alla famiglia Cardinalidae
 Passerina – genere di piante appartenente alla famiglia Thymelaeaceae
 Passerina – vitigno di origine italiana
 Controguerra Passerina – vino DOC della provincia di Teramo, prodotto a partire dall'omonimo vitigno
 Columbina passerina – specie di uccello appartenente alla famiglia Columbidae